Grammaticus o Grammatikos puede referirse a:
 Gramático, los autores que exponen las reglas de la gramática.
 Grammaticus, profesor de jóvenes en la Antigüedad clásica.
 Magister grammaticus (o magister grammaticae), en las escuelas catedralicias y studia generalia medievales
 Maestro de latinidad, desde el Renacimiento (Studia Humanitatis).

Antropónimo
 Festus Grammaticus (Sexto Pompeyo Festo), gramático latino (siglo II a. C.)
 Diomedes Grammaticus, gramático latino (siglo IV)
 Ammonius Grammaticus, gramático griego (siglo IV)
 Phocas Grammaticus, poeta y gramático latino (siglo IV o V), autor de Ars de nomine et verbo y de una vida de Virgilio
 Pompeius Grammaticus, gramático latino (siglo V), autor de Commentum artis Donati
 Musaeus Grammaticus, poeta griego (siglo V o VI)
 Ioannes Grammaticus Philoponus Alexandrinus (Juan Filópono o Juan de Alejandría), escritor bizantino (siglo VI)
 Virgilius Maro Grammaticus, escritor latino (siglo VII)
 Juan VII de Constantinopla, llamado "el Gramático" (Ιωάννης Ζ΄ Γραμματικός, Iōannīs VII Grammatikos), patriarca entre 837 y 843, protagonista de la iconoclasia
 Theognostus Grammaticus, autor de Canones (siglo IX)
 Leo Grammaticus (Simón Metafraste), hagiógrafo bizantino (datación no establecida, quizá del siglo X)
 Alfricus Grammaticus (Ælfric of Eynsham), abad y escritor anglosajón (siglo X)
 El papa Benedicto V, llamado Grammaticus (siglo X)
 El patriarca Nicolás III de Constantinopla, llamado Grammatikos (Γραμματικός) en griego o Grammaticus en latín (siglo XI)
 Saxo Grammaticus, historiador danés del siglo XII

Topónimo
 Grammatikó, localidad griega, en el Ática
 Río Gramaticu (Grămăticu), afluente del Bozau (en Rumanía)

Biónimo
Pellenes grammaticus, especie de araña de la familia Salticidae.
Myrmecaelurus grammaticus, especie de insecto de la familia Myrmeleontidae.

Notas